Олег Измайлов: Измайлов, Олег Алексеевич (род. 1954) — советский футболист, российский тренер.
 Измайлов, Олег Витальевич (род. 1963) — украинский (ДНР) журналист, писатель, краевед и общественный деятель.